Самата́н () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Ош.

Код INSEE кантона — 3226. Всего в кантон Саматан входят 15 коммун, из них главной коммуной является Саматан.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 5170 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Саматан на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер